Mader, né Thierry Schollhammer, est un compositeur de musiques de films né en France. Il travaille notamment à la composition de musiques de films pour Ang Lee comme Garçon d'honneur ou Salé, Sucré. 

Sa musique est particulièrement présente dans de nombreux films indépendants.

Biographie 
Il débute dans la musique dans à 19 ans en devenant l'assistant de Michel Magne.  Il déménage aux États-Unis dans les années 1980.

Discographie 
Source : le site de l'artiste.

Pour le cinéma 

 2010, Pete Smalls is Dead, de Alexandre Rockwell, avec Lena Headey, Peter Dinklage, Tim Roth.
 2010, Bhutto (Documentary), de Duane Baughman et Johnny O’Hara, avec Aseefa Bhutto Zardari, Bakhtawar Bhutto Zardari, Bilawal Bhutto Zardari.
 2010, Mercy, de Patrick Hoelck, avec Whitney Able, Bre Blair, John Boyd.
 2007, Empire II, de Amos Poe.
 2006, Recycled Life (Documentary Short), de Leslie Iwerks, avec Edward James Olmos.
 2006, Duncan removed (Short Film), de Peter Livolsi, avec Ken Marino, Mackenzie Astin, Mina Badie
 2001, A Feast for the Eyes : Ang Lee in Taipei (Short Film), par Laura Nix, avec Ang Lee, James Schamus
 2001, Morgan's Ferry, de Sam Pillsbury, avec Billy Zane, Kelly McGillis, Henry Rollins
 2000, Steal this Movie, de Robert Greenwald, avec Vincent D’Onofrio, Janeane Garofalo, Jeanne Tripplehorn
 1999, Row your Boat, de Sollace Mitchell, avec Jon Bon Jovi, Bai Ling, William Forsythe
 1998, The Wonderful Ice Cream Suit, de Stuart Gordon, avec Joe Mantegna, Esai Morales, Edward James Olmos
 1998, Too Tired to Die, de Wonsuk Chin, avec Mira Sorvino, Takeshi Kaneshiro, Jeffrey Wright
 1997, Clockwatchers, de Jill Sprecher, avec Toni Collette, Parker Posey, Lisa Kudrow.
 1997, Little City, de Roberto Benabib, avec Jon Bon Jovi, Penelope Ann Miller, Josh Charles, Annabella Sciorra.
 1997, Letting Go: a Hospice Journey (Documentary) de Deborah Dickson, Susan Frömke et Albert Maysles.
 1995, Comfortably Numb, de Gavin O’Connor, avec Dana Ashbrook, Angela Shelton, 
 1995, Share the Magic : New York (Documentary), de Ron Yushida.
 1994, Somebody to Love, de Alexandre Rockwell, avec Rosie Perez, Harvey Keitel, Anthony Quinn.
 1994, Eat Drink Man Woman, de Ang Lee, avec Sihung Lung, Yu-Wen Wang, Chien-lien Wu
 1993, [[City Unplugged|City Unplugged (Darkness in Talinn)]], de Ilkka Järvi-Laturi, avec Ivo Uukkivi, Milena Gulbe, Monika Mäger
 1993, The Wedding Banquet, de Ang Lee, avec Winston Chao, May Chin, Ya-lei Kuei.
 1992, In The Soup, de Alexandre Rockwell, avec Steve Buscemi, Seymour Cassel, Jennifer Beals.
 1991, Triple Bogey on a de Five Hole, de Amos Poe, avec Eric Mitchell, Daisy
 1990, Sons, de Alexandre Rockwell, avec Stéphane Audran, Steve Axelrod, Jennifer Beals
 1990, Force of Circumstance, de Liza Bear, avec Mark Boone Junior, Steve Buscemi, Evan Lurie
 1983, Hero, de Alexandre Rockwell, avec Alexandre Bull, Kim Flowers, William Johnson

Notes et références 

Compositeur français de musique de film